Moosleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Moosleitner (1935–2022), österreichischer Archäologe
 Peter Moosleitner (1933–2015), deutscher Journalist

Moosleitner steht für:
 Erkan Maria Moosleitner, Pseudonym des Schauspielers John Friedmann (Schauspieler) aus Erkan und Stefan